Thomas Hughes (fl. 1587), dramaturge anglais de l'ère élizabéthaine.
 Thomas Hughes (1822–1896) est un auteur britannique.
 Thomas Bridges Hughes (1851–1940) est un footballeur anglais.
 Thomas Parke Hughes (ou Thomas P. Hughes) (1923-2014) est un historien américain.